Bechor-Szalom Szitrit
 Me’ir Szitrit
 Szimon Szitrit